Афілійований маркетинг, партнерський маркетинг () — це техніка, яка передбачає співпрацю між брендами у просуванні товару чи послуги. В одній з найпростіших форм афілійований маркетинг складається з одного бренду, компанії або індивідуума, який рекламує продукт (ймовірно, в обмін на певну комісію) від імені іншої марки, компанії або особи. Його функція полягає в тому, щоб представити один бренд використовуючи іншу клієнтську базу і, як правило, реалізується тоді, коли існує певна подібність між двома брендами, які можуть викликати спільний інтерес. Поширення інтернету дозволило урізноманітнити можливості афілійованого маркетингу, в основному шляхом відстеження даних (наприклад, вебфайли cookie) і аналітики.

Партнерський маркетинг був дуже ранньою реалізацією маркетингових стратегій через Інтернет.

Кілька різних галузей промисловості пов'язані з його походженням (наприклад, доставка квітів, музика і навіть розваги для дорослих), але важко відстежити точне походження, частково через його швидке розширення, одночасно зі зростанням світової мережі починаючи у 90-х рр.

Переваги 
Переваги афілійованого маркетингу:
 можливість отримання додаткових клієнтів;
 можливість збільшення доходів компанії.

Див. також 
 інтернет-маркетинг
 партнерська програма
 цифровий маркетинг

Примітки 

Маркетинг